Velika nagrada Nizozemske 1963 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1963. Odvijala se je 23. junija 1963.

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 80
| 2:08:13,7
| 1
| 9
|-
! 2
| 18
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 79
| +1 krog
| 14
| 6
|-
! 3
| 2
|  John Surtees
| Ferrari
| 79
| +1 krog
| 5
| 4
|-
! 4
| 30
|  Innes Ireland
| BRP-BRM
| 79
| +1 krog
| 7
| 3
|-
! 5
| 14
|  Richie Ginther
| BRM
| 79
| +1 krog
| 6
| 2
|-
! 6
| 4
|  Ludovico Scarfiotti
| Ferrari
| 78
| +2 kroga
| 11
| 1
|-
! 7
| 36
|  Jo Siffert
| Lotus-BRM
| 77
| +3 krogi
| 17
|  
|-
! 8
| 42
|  Jim Hall
| Lotus-BRM
| 77
| +3 krogi
| 18
|  
|-
! 9
| 32
|  Carel Godin de Beaufort
| Porsche
| 75
| +5 krogov
| 19
|  
|-
! 10
| 8
|  Trevor Taylor
| Lotus-Climax
| 66
| +14 krogov
| 10
|  
|-
! 11
| 28
|  Jo Bonnier
| Cooper-Climax
| 56
| +24 krogov
| 8
|  
|-
! Ods
| 12
|  Graham Hill
| BRM
| 69
| Pregrevanje
| 2
|  
|-
! Ods
| 16
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 68
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 10
|  Chris Amon
| Lola-Climax
| 29
| Črpalka za vodo
| 12
|  
|-
! Ods
| 26
|  Giancarlo Baghetti
| ATS
| 17
| Vžig
| 15
|  
|-
! Ods
| 24
|  Phil Hill
| ATS
| 15
| Vzmetenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 22
|  Tony Maggs
| Cooper-Climax
| 14
| Pregrevanje
| 9
|  
|-
! Ods
| 20
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 7
| Menjalnik
| 3
|  
|-
! Ods
| 34
|  Gerhard Mitter
| Porsche
| 2
| Sklopka
| 16
|  
|-
! WD
| 38
|  Tony Settember
| Scirocco-BRM
| 
| 
| 
|
|-
! WD
| 40
|  Ian Burgess
| Scirocco-BRM
| 
| 
| 
|
|}

Viri 

 

Formula 1 sezona 1963
1963